ТЗД — многозначная аббревиатура:
 ТЗД — тиазолидиндионы
 ТЗД — таблица заводских данных (автотехника)
 ТЗД - типовая заказная документация

См. также 
 ТЗДА — Тутаевский моторный завод
 TZD — аббревиатура латиницей